16-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в немецких городах Фюссен и Кауфбойрен с 26 декабря 1991 года по 4 января 1992 года. Звание чемпиона мира разыгрывали восемь сборных по круговой системе. Победу одержали хоккеисты сборной СНГ, 2 место заняла сборная Швеции. Бронзовые медали достались сборной США.

Турнир начался в тот же день, когда был оформлен распад СССР. Первые четыре матча, состоявшиеся в декабре, команда этой страны провела как сборная СССР, а встречу 1 января против Чехословакии играла уже сборная команда СНГ. Форма игроков осталась с надписью СССР, в телевизионной графике использовалась аббревиатура CIS в цветах российского триколора. В сборной играли хоккеисты, родившиеся в странах, не вошедших в СНГ — будущие игроки сборной Латвии Сергей Жолток и Сандис Озолиньш и литовец Дарюс Каспарайтис, ставший позже выступать за сборную России.

Итоговая таблица 

, заняв последнее место, выбыла в Группу В.

Результаты

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры

Награды 
Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Майк Данэм
 Защитник:  Дарюс Каспарайтис
 Нападающий:  Микаэль Нюландер

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Майк Данэм
 Защитники:  Скотт Нидермайер —  Янне Гронвалл
 Нападающие:  Питер Ферарро —  Алексей Ковалёв —  Микаэль Нюландер

Группа B 
Матчи состоялись 27 декабря:5 января в Тыхах и Освенциме (Польша).
Итоговая таблица и результаты

, заняв 1 место в группе B, завоевала путёвку на Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1993.  выбыла в группу С.

Примечания

Ссылки 
 Хоккейный архив
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 МЧ на сайте hokej.snt.cz
 Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира

1991 год в хоккее
1992 год в хоккее
Декабрь 1991 года
Январь 1992 года
Спорт в Германии в 1991 году
Спорт в Германии в 1992 году
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
М1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии
Хоккей
Хоккей